Реєстраційний знак повітряного судна — це ідентифікаційний знак, який присвоюється повітряному судну після завершення процедури його внесення до авіаційного реєстру конкретної країни. 

Згідно вимог Конвенції про міжнародну цивільну авіацію реєстрація обов'язкова для всіх цивільних суден. Реєстраційний знак повітряного судна зазвичай включає від 5 до 7 символів — латинських літер та цифр (або тільки літер), які наносяться на хвостове оперення чи інші ділянки літака. За символами знака можна визначити національну приналежність (Авіаційний реєстраційний префікс) повітряного судна, а іноді і його тип.

Список країн та їх префіксів реєстрації повітряних суден

Примітки

Джерела 

Коди країн
Списки кодів
Списки країн
Цивільна авіація